Bezirksklasse 1937/38 bezeichnet:

 Bezirksklasse Halle-Merseburg 1937/38
 Bezirksklasse Magdeburg-Anhalt 1937/38
 Bezirksklasse Thüringen 1937/38
 Fußball-Bezirksklasse Dresden-Bautzen 1937/38
 Fußball-Bezirksklasse Leipzig 1937/38
 Fußball-Bezirksklasse Niederrhein 1937/38
 Fußball-Bezirksklasse Ostpreußen 1937/38
 Fußball-Bezirksklasse Pommern 1937/38
 Fußball-Bezirksklasse Westfalen 1937/38